Victorino de la Plaza, een Argentijnse president
Presidencia de la Plaza (Chaco), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
Presidencia de la Plaza (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco